Superliga rosyjska w piłce siatkowej mężczyzn 2016/2017 – 26. sezon walki o mistrzostwo Rosji organizowany przez Wsierossijskaja Fiedieracyja Wolejboła. Zainaugurowany został 27 września 2016 i trwał do 11 maja 2017 roku.

W sezonie 2016/2017 w Lidze Mistrzów Rosję reprezentowały ,  i , w Pucharze CEV − , a w Pucharze Challenge − .

Mistrzem Rosji po raz czwarty z rzędu i po raz dziewiąty w historii została drużyna .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: uczestniczyło w niej 14 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Dwa najlepsze zespoły awansowały bezpośrednio do turnieju finałowego, a osiem pozostałych powalczyło w ćwierćfinałach.
 Faza play-off: składała się z ćwierćfinałów (do dwóch zwycięstw), których zwycięzcy awansowali do turnieju finałowego.
 Turniej finałowy: uczestniczyło w nim 6 drużyn podzielonych na dwie grupy, w których każda drużyna zagrała po jednym spotkaniu z pozostałymi drużynami z grupy. Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do dalszej części turnieju, w którym rozegrano półfinały, mecz o 5. miejsce, mecz o 3. miejsce oraz finał, który wyłonił mistrza Rosji.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off - ćwierćfinały 
(do 2 zwycięstw)

Turniej Finałowy 
Wszystkie spotkania turnieju rozegrano w Moskwie.

Grupa A

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa B

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2016 w Rosji
2016 w piłce siatkowej
2017 w Rosji
2017 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Rosji